Oficina de Cooperación Universitaria, nace en el año 1994 como la realización de un proyecto de las universidades públicas Universidad de Alcalá de Henares, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Salamanca y Universidad de Valladolid, y a la que posteriormente se unieron el Grupo Santander (en 2003) y la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (en 2004), con el objetivo de ser la referencia del software universitario para las universidades de España y de América Latina.

El objetivo inicial fue constituir un foro de acción que, basado en modelos cooperativos, permitiera a las universidades participar en la elaboración y puesta en marcha de soluciones informáticas para la automatización de su gestión. Tras estos años de trabajo conjunto, el resultado es una solución integral para la gestión universitaria, denominada UNIVERSITAS XXI, que se ha puesto en marcha, en muchas de las universidades españolas y en decenas de universidades latinoamericanas. Oficina de Cooperación Universitaria ha pasado en todos estos años de ser una empresa de unos pocos empleados a ser una multinacional con más de 240 empleados (en 2015) que presta servicio a universidades de España, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Nicaragua, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Oficina de Cooperación Universitaria pertenece al sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y está especializada en el ámbito de la gestión de instituciones de Educación Superior. Oficina de Cooperación Universitaria ha desarrollado, y evoluciona continuamente, el ERP UNIVERSITAS XXI, sistema integral de gestión universitaria, ofreciendo a sus clientes los servicios necesarios para la puesta en marcha y explotación del sistema, junto con otros servicios complementarios en el marco de la consultoría para las instituciones de educación superior.

Oficina de Cooperación Universitaria cuenta desde el año 2006 con la certificación ISO 9001:2008, en España y en Colombia, para todos sus procesos, y desde noviembre de 2009 también cuenta con la acreditación del Software Engineering Institute (SEI) en el modelo CMMI, metodología líder mundial para el desarrollo de software, habiendo alcanzando en noviembre de 2012, el nivel 3 de CMMI. En noviembre de 2015 se renovó la acreditación del Nivel 3 del modelo CMMI for Dev. v1.3 para España y Colombia. El 21 de septiembre de 2015 fue reconocida con el Sello de Excelencia Europea EFQM 500+, por parte del Club de Excelencia en Gestión y la empresa certificadora SGS.

Software
Universidades